Een verkeersweg:
 N714 (Frankrijk)
 N714 (Nederland), zie Provinciale weg 714

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing